Денніс Галл (,  19 листопада 1944, Бельвіль) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади.

Він рідний брат Боббі Галла, а також дядько Бретта Галла та Барта Галла.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1960 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Чикаго Блек Гокс» та «Детройт Ред-Вінгс».

Загалом провів 1063 матчі в НХЛ, включаючи 104 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Нагороди та досягнення 
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1973.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1969, 1971, 1972, 1973, 1974.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Уродженці Бельвіля (Онтаріо)